Baratteria (gioco): luogo dove in età medioevale si giocava d'azzardo.

Baratteria (diritto): nell'attuale diritto è l'equivalente del reato di corruzione di pubblico ufficiale.
Nel diritto marittimo, prima del 1930, riguardava non veri e propri reati ma il venir meno al dovere di lealtà nei confronti del proprietario della nave o dei clienti da parte del capitano o dei membri di una nave che avessero messo in atto azioni come naufragio doloso, alterazione del giornale di bordo ecc. che oggi sono indicati come reati singoli dal diritto marittimo.